18-й национальный чемпионат Армении по футболу 2009 года — турнир Премьер-Лиги, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом в девятый раз подряд стал «Пюник» (Ереван).

Первый матч («Киликия» — «Улисс») состоялся 21 марта, а последние — 7 ноября 2009 года. Чемпионат прошёл в 4 круга (по 2 матча дома и в гостях).
 
 
 «Арарат» (Ереван) выбыл из Премьер-лиги в Первую лигу.
 «Импульс» (Дилижан) вышел в Премьер-лигу из Первой лиги.

Участники 
В 2009 году в армянской Премьер-лиге выступали клубы:

Статистика чемпионата 
 Первую жёлтую карточку в сезоне на 26-й минуте заработал нападающий «Киликии» Карен Н. Хачатрян.
 Первый гол в сезоне на 47-й минуте матча против «Киликии» забил полузащитник «Улисса» Артур Кочарян.
 Первый автогол был забит во 2-м туре на 13-й минуте матча против «Пюника» игроком «Улисса» Давидом Ж. Григоряном.
 Первый пенальти был забит во 2-м туре на 59-й минуте матча против «Арарата» игроком «Киликии» Андраником Саргсяном.
 Первую красную карточку в 3-м туре на 76-й минуте заработал полузащитник «Ширака» Арарат Арутюнян.
 Первый дубль в сезоне оказался на счету нападающего «Мики» Боти Демела.
 Первый хет-трик в сезоне оказался на счету полузащитника «Пюника» Генриха Мхитаряна.
 Сыграно матчей — 112 (100%).
 Победы домашних команд — 53 (47.32%).
 Ничьи — 21 (18.75%).
 Победы гостевых команд — 38 (33.92%).
 Забито голов — 308 (2.75 за матч).
 Забито дома — 179 (1.59 за матч).
 Забито в гостях — 129 (1.15 за матч).
 Самая крупная домашняя победа: «Мика» — «Ширак» — 7:0; «Пюник» — «Гандзасар» — 7:0.
 Самое крупное домашнее поражение:  «Гандзасар» — «Пюник» — 0:4; «Ширак» — «Мика» — 0:4.
 Самый результативный матч: «Мика» — «Ширак» — 7:0; «Пюник» — «Гандзасар» — 7:0.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; ГЗ = кол-во забитых голов; ГП = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Экипировка и спонсоры

Составы

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2009
 Первая лига Армении по футболу 2009

Примечания

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2009 на официальном сайте Федерации футбола Армении 
 Армянская Премьер-лига 2009 на официальном сайте УЕФА 
 Армянская Премьер-лига 2009 на сайте rsssf 
 Армянская Премьер-лига 2009 на сайте national-football-teams 
 Армянская Премьер-лига 2009 на сайте weltfussball 
 Армянская Премьер-лига 2009 на сайте soccerway 

Чемпионат Армении по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Армении в 2009 году